Die Abkürzung JCL steht für:
 Jakarta Commons Logging, siehe Jakarta-Projekt
 Java Class Library, siehe Java (Programmiersprache)
 Java Compiled Language, siehe Java (Programmiersprache)
 Kurzbezeichnung für JCL Logistics
 Jedi Code Library, eine Bibliothek für Object Pascal
 Jeep Cherokee Laredo
 Jimmy Carter Library and Museum
 Job Control Language
 Juris Canonici Licentia, engl. Licentiate in Canon Law, Doktor im Kirchenrecht
 Jeunesse Communiste Luxembourg (Déi Jonk Kommunisten), die Jugendorganisation der Kommunistischen Partei Luxemburgs

Abkürzung